Mario Trejo, calciatore messicano (1956)
 Mario Trejo, calciatore messicano (1999)
 Mario Trejo, scrittore argentino